La palabra lector, de origen latino, puede referirse, en esta enciclopedia:

 en general, a un/a lector/a, la persona que lee un texto; por ejemplo:
 a un lector académico, un profesor que enseña y explica en su lengua materna en universidades extranjeras, por ejemplo en los departamentos universitarios de lenguas modernas o en los centros de idiomas que dependen de las universidades;
 a un profesor lector, un profesor no titular con el grado de doctor que desarrolla actividades de docencia e investigación y que aspira a un puesto de profesor titular (similar al lecturer de la tradición anglosajona);
 a un lector eclesiástico, la persona que lee las escrituras sagradas en un oficio religioso, y que en la Iglesia ortodoxa recibe del obispo una ordenación menor, formando parte del clero; en la Iglesia católica, según la Ministeria quaedam del papa Pablo VI, es uno de los ministerios laicos;
 en algunos países (por ejemplo, Rusia), a un lector cinematográfico, alquien que, en lugar de doblar o de usar subtítulos en las películas, lee o hace interpretación simultánea o relata al público lo que va sucediendo (también se llama traducción de Gavrilov);
 históricamente, en las fábricas de puros (la tradición surgió en Cuba, donde aún se practica), los sindicatos o los propios empleados de la fábrica pagaban por medio de colectas a personas para que leyeran libros o periódicos a los trabajadores mientras trabajaban;

Tecnología

Dispositivos
a un lector de discos, un dispositivo electrónico que lee discos, CD, DVD, blue-ray, etcétera;
a un lector de tarjetas de memoria, un dispositivo de almacenamiento de datos para acceder (leer) los datos en una tarjeta de memoria;
a un lector de código de barras, un dispositivo electrónico que por medio de un láser lee el código de barras de los envases y productos;
a un lector de placas, un instrumento de laboratorio que permite detectar eventos biológicos, químicos o físicos en muestras contenidas en placas de microtitulación;
a un lector de libros electrónicos, un dispositivo electrónico que reproduce los contenidos de libros electrónicos con una calidad de lectura como en papel gracias a la tecnología de tinta electrónica;
a un lector láser de discos, un sistema de reproducción del sonido;

Software
a un lector desconectado o lector sin conexión, un software que descarga el correo electrónico, mensajes de grupos de noticias o páginas o sitios web, para que estén disponibles cuando el equipo está sin conexión;
a un lector de pantalla, un software que identifica e interpreta lo que se muestra en pantalla;
a un lector de noticias, una aplicación informática que lee artículos de Usenet.

Referencias